Moskowka (ukrainisch und russisch Московка) ist ein Ortsname in Russland und der Ukraine:

 Moskowka (Gagarin), Dorf in der russischen Oblast Smolensk, Stadtbezirk Gagarin
 Moskowka (Kupjansk) Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Moskowka (Saporischschja), Dorf in der ukrainischen Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja